Het HSC-Weekendtoernooi is een schaaktoernooi dat sinds 1991 ieder jaar in Helmond wordt georganiseerd. De organisatie is in handen van de Helmondse Schaakvereniging, kortweg HSC.

Lijst van winnaars

Meervoudige winnaars

Overwinningen per land

Externe link 
 Officiële website

Sport in Helmond
Schaakwedstrijd in Nederland
Schaaktoernooi